Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Łakomski – polski artysta fotograf
 Zbigniew Łakomski – polski dziennikarz, działacz kombatancki